Кокоши или коке или кокошке (лат. -{Galliformes}-) су веома распрострањен ред из класе птица (лат. -{Aves}-). Одликују их веома снажне ноге које су добро прилагођене чепркању и трчању. Када лете, то чине само на кратким раздаљинама. Већина врста се гнијезди на тлу. Налазе се на свим континентима, али највећи број врста је у Азији.

Кокоши највише обитавају у шумама, али то није њихово једино станиште.

Опис 
Величина овог реда птица варира од 12,5 до 120 -{cm}-, а маса од 28 -{g}- до 14 -{kg}-.

Врста кокоши са највећим распоном крила је највјероватније зелени паун (). Већина кокоши су дебељушкастог типа, дебелих вратова и средње дугих ногу, са кратким и заобљеним крилима. Иако су кокоши веома лоши летаче, не постоји врста која не умије да лети. Одрасли мужијаци многих врста имају једну или више оштрих канџи на свакој нози које користе у борби. Полни диморфизам је веома изражен код већине врста.

Многе кокоши су мање више станарице, али неке мање врсте (попут препелица) се селе из умјерених подручја на веће раздаљине. Селидбе у долине су веома честе међу врстама из планинским, суптопским и супартикчким области. Неке врсте су прилагођене животу у травнатим стаништима, и ове врсте су препознатљиве по дугом и танком врату, као и великим и широким крилима. Неке несредоне врсте изгледају веома слично, што је резултат конвергентна еволуције. Врсте коју показују мањи полни диморфизам су у већој потрази за храном у свом станишту.

Већина кокоши су биљоједи или сваштоједи, и те врсте су здепасте грађе и имају кратке и дебеле кљунове. Младунци се хране инсектима. Неке супторопске коке имају потпуно другачију исхрану, а хране се на сличан начин као дјетлић: из трулог стабла ваде ларве, термите, па и младунце глодара. Пауни и нкеи фазани имају танке кљунове, који су лоше прилагођени копању, те их одликују дуге ноге и прсти. Ове птице се хране бескичмењацима међу лишћем, у пијеску и у плитким барама или обалама потока. Плави паун () је у Индији познат по томе што убија змије - чак и отровне кобре - снажним ногама и оштрим кљуном. Такође, често лови љускаре и сличне животиње у плитким потоцима.

Кокоши су полигамне и често носе и више од десет јаја. Такве врсте имају изражен полни диморфизам. Младунци врло брзо одрастају.

Систематика 
Ред кокошака је подјељен на шест породица, од којих је једна истребљена:
 -{Sylviornithidae}- †
 Гуани, чачалаке, хокои (лат. -{Cracidae}-)
 Кокошине (лат. -{Megapodiidae}-)
 Бисерке (лат. -{Numididae}-)
 Препелице (лат. -{Odontophoridae}-)
 Фазанке (лат. -{Phasianidae}-)

Филогенија 
Филогенија живих кокоши на бази рада Џона Бојда

Види још 
 Птице

Извори

Спољашње везе